Jelena Andriejewna Rybakina, ros. Елена Андреевна Рыбакина (ur. 17 czerwca 1999 w Moskwie) – kazachska tenisistka do czerwca 2018 roku reprezentująca Rosję, zwyciężczyni Wimbledonu 2022 oraz finalistka Australian Open 2023 w grze pojedynczej kobiet.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała cztery turnieje singlowe i cztery deblowe rangi ITF. 20 marca 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 7. pozycję, natomiast 18 października 2021 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 48. miejsce.

Na igrzyskach olimpijskich w Tokio zajęła czwarte miejsce w singlu kobiet, przegrywając półfinał z Belindą Bencic i w meczu o brązowy medal z Eliną Switoliną.

W 2022 roku została mistrzynią Wimbledonu w grze pojedynczej. W finale zawodów pokonała Uns Dżabir 3:6, 6:2, 6:2. Została pierwszą kazachską zwyciężczynią singlowego turnieju wielkoszlemowego i pierwszą mistrzynią Wimbledonu reprezentującą kraj z Azji.

W zawodach cyklu WTA Tour Rybakina wygrała trzy turnieje w grze pojedynczej z dziewięciu rozegranych finałów, w grze podwójnej natomiast osiągnęła jeden finał.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 12 (4–8)

Gra podwójna 2 (0–2)

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza 9 (4–5)

Gra podwójna 4 (4–0)

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Zwycięstwa nad zawodniczkami klasyfikowanymi w danym momencie w czołowej dziesiątce rankingu WTA 
Stan na 17.03.2023

Przypisy

Bibliografia 

Kazachscy olimpijczycy
Kazachskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Moskwie
Rosyjskie tenisistki
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Triumfatorki Wimbledonu
Urodzeni w 1999